Бочини () — итальянская фамилия.
 Бочини, Альберто — итальянский музыкант (контрабас), музыкальный педагог и композитор.
 Бочини, Рикардо (, род. 1954) — аргентинский футболист,